North Branch (Michigan)
North Branch (Minnesota)

Desambiguações de topônimos